Piramidale – Proprio di un oggetto della forma di una piramide.

Anatomia
Piramidale – Osso del carpo (mano).
Piramidale, piccolo muscolo posizionato nella parte inferiore del muscolo retto dell'addome, assente in alcuni individui
Sistema piramidale, sistema di vie nervose che provvedono allo svolgimento del movimento, coordinandosi con il sistema extrapiramidale

Architettura
Complesso piramidale, definizione attribuita ai sistemi di piramidi dell'Egitto antico: 
Complesso piramidale egizio
Complessi piramidali di Dahshur
Complesso piramidale di Sesostri III – XII dinastia
Complesso piramidale settentrionale di Snefru – IV dinastia
Complesso piramidale di Amenemhat II – XII dinastia 
Complesso piramidale di Amenemhat III – XII dinastia 
Complesso piramidale meridionale di Snefru – IV dinastia
Complesso piramidale di Ameni Qemau – XIII dinastia

Geologia
Picco piramidale (o picco glaciale), montagna o vetta la cui particolare forma piramidale deriva da processi di disgregazione crioclastica

Matematica
Numero piramidale, numero figurato che rappresenta una piramide 
Numero piramidale esagonale, ettagonale, pentagonale, quadrato, triangolare

Marketing e finanza
Gruppo piramidale, gruppo di imprese che utilizza il meccanismo della leva azionaria
Marketing piramidale, particolare modello commerciale e di marketing non sostenibile

Organizzazione
 Struttura organizzativa piramidale, è una struttura gerarchica verticistica, come nei gradi militari e in alcuni organigrammi

Pagine correlate
Piramide (disambigua)

Sport
Sistema piramidale, una tecnica di allenamento nell'esercizio con i pesi

Altri progetti